Конфликт в Читтагонгском горном районе () — конфликт между вооружёнными силами Бангладеш и повстанческой группировкой Шанти-бахини в Читтагонгском горном районе.

Предпосылки 
Британцы аннексировала местностью в 1860 году, создав там административную зону под названием Читтагонский горный район (). В 1900 году правительство Британской Индии выпустило постановление, согласно которому коренные народы должны оберегаться от эксплуатации, а местные традиционные институты, такие как власть вождей, правовые обычаи и общая собственность на землю должны быть сохранены. В 1947 Индия была поделена и Читтагонский район вошёл в состав Восточного Пакистана в качестве внутреннего района портового города Читтагонг. Пакистанское правительство неоднократно вносило поправки в закон 1900 года.

До начала XX века в этом регионе жили в основном горные племена. Согласно переписи 1901 года, здесь не было городов, а 211 деревень имели население менее 500 человек, лишь в одной из деревень население достигало 2 тысяч; всего тогда было переписано 124 762 человека, из которых 83 тысячи были буддистами, 36 тысяч — индуистами и 5 тысяч — мусульманами.

Период Восточного Пакистана 
Согласно конституции Пакистана Читтагонгский горный район считался племенной областью. Правительство страны поддерживало переселение бенгальцев в этот регион. Это было связано, в первую очередь, со строительством плотины Каптай. Строительство ГЭС финансировалось США, она была построена на реке Карнафули в Рангамати. Десятки и сотни тысяч людей из районов, затопляемых в результате строительства ГЭС были вынуждены переселиться в Читтагонгский горный район. Даже сегодня, тысячи беженцев продолжают жить в Индии как «лица без гражданства».

Период Бангладеш 
Во время конституционных дебатов Муджибур Рахман, отец нации и тогдашний премьер-министр страны, подчеркнул исключительное первенство бенгальской культуры и языка в новом государстве. Бангладеш был провозглашен унитарным государством. В конституции также было прописано, что граждане Бангладеш являются бенгальцами. Манабендра Нараян Ларма, единственный представитель от Читтагонгского горного региона в парламенте, отказался одобрить конституцию, так как она не признавала существование других национальных общин в государстве.

Манабендра Нараян Ларма предложил свой вариант конституции, в которой была бы прописана автономия для племенного региона. Однако этот вариант был отвергнут Шейхом Муджибуром Рахманом, который призвал жителей стать бенгальцами и забыть о своей племенной идентичности. Также Рахман заявил, что превратит племенных жителей в меньшинство в горном регионе, путём переселения бенгальцев.

Бангладеш сам долгое время был жертвой пакистанского национализма, что в итоге привело к кровопролитной народно-освободительной борьбе. Как это ни парадоксально, но руководство Бангладеш само начало проводить политику национализма по отношению к национальным меньшинствам страны.

Манабендра Нараян Ларма отклонил вариант конституции в духе бенгальского национализма. Тот факт, что государство не признало существование отдельной этнической группы на востоке страны, а также политическая и экономическая маргинализация жителей этой области привели к тому, что Ларма сформировал политическую партию Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samiti в марте 1972 года. Затем было образовано Шанти-бахини, боевое крыло партии. В 1977 году Шанти-бахини атаковали конвой военной техники Бангладеш, заманив их в засаду. После этой успешной вылазки повстанцев, бангладешские военные начали операции против Шанти-бахини. Таким образом, возможность для размещения бенгальского населения в этом районе и их мирное сосуществование с племенными жителями была потеряна. Началась партизанская война которая длилась 20 лет. В 1997 году было подписано мирное соглашение, правительство Бангладеш согласилось предоставить жителям Читтагонгского горного региона особый статус в государстве. В Бангладеш было создано особенное Министерство по делам племён, которое регулирует мирное взаимоотношение между племенной областью и Даккой.

Примечания

Литература

Ссылки 
 The History of the Conflict
 Chittagong Hill Tracts Peace Accord

Войны Бангладеш
XX век в Бангладеш
Восстания XX века
Вооружённые восстания в Азии